Рио-Бранко () — название ряда бразильских футбольных клубов.
 Рио-Бранко () — футбольный клуб из города Кампус-дус-Гойтаказис штат Рио-де-Жанейро.
 Рио-Бранко () — футбольный клуб из города Андрадас штат Минас-Жерайс.
 Рио-Бранко () — футбольный клуб из города Паранагуа штат Парана.
 Риу-Бранку () — футбольный клуб из города Риу-Бранку штат Акри.
 Рио-Бранко () — футбольный клуб из города Американа штат Сан-Паулу.
 Рио-Бранко () — футбольный клуб из города Витория штат Эспириту-Санту.